Miejscowości w USA:
 Chandlerville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Chandlerville (ang. Chandlerville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cass